Canaán (en fenicio 𐤊‏𐤍‏𐤏‏𐤍‏, knʕn; en , kanaʕan; en árabe کنعان, kanaʕān; en griego Χαναάν, Khanaán) es la denominación antigua de una región del Próximo Oriente, situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán y que abarcaba parte de la franja sirio-fenicia conocida también como el Creciente Fértil. En la actualidad se corresponde con el Estado de Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania, junto con la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y Líbano. 

El término Canaán también puede referirse a:

Lugares 

 Canaán, Oriente Próximo.
 Canaan (Haití).

Canadá
 Canaan No. 225 (Saskatchewan).
 Canaan (Nuevo Brunswick).
 Canaan River (Nuevo Brunswick).
 Canaan (condado de Kings, Nueva Escocia).
 Canaan (condado de Lunenburg, Nueva Escocia).
 Canaan (condado de Yarmouth, Nueva Escocia).

Estados Unidos
 Canaan (California).
 Canaan (Connecticut).
 Canaan (condado de Litchfield, Connecticut), lugar designado por el censo.
 Canaan (Indiana).
 Canaan (Maine).
 Canaan (Nuevo Hampshire).
 Canaan (condado de Grafton, Nuevo Hampshire), lugar designado por el censo.
 Canaan (Nueva York).
 Canaan (Vermont).
 Canaan (condado de Essex, Vermont), lugar designado por el censo.
 Canaan (Virginia Occidental).
 Municipio de Canaan (condado de Athens, Ohio).
 Municipio de Canaan (condado de Madison, Ohio).
 Municipio de Canaan (condado de Morrow, Ohio).
 Municipio de Canaan (condado de Wayne, Ohio).
 Municipio de Canaan (condado de Wayne, Pensilvania).
 Municipio de Canaan (condado de Henry, Iowa).
 Municipio de Canaan (condado de Gasconade, Misuri).
 Canaan Valley (Virginia Occidental).
 New Canaan (Connecticut).
 North Canaan (Connecticut).
 South Canaan (Pensilvania).
 Centro de Naturaleza de New Canaan.

Indias Orientales
 Canaan (Trinidad).
 Canaan (Tobago).

Personalidades 

 Tawfiq Canaan (1882-1964), físico palestino.
 Isaiah Canaan (n. 1991), baloncestista estadounidense.
 Islam Cana'an (n. 1983), futbolista palestino-israelí.
 K'naan (n. 1978), artista de hip-hop somalí-canadiense.
 Canaan Sodindo Banana (1936-2003), presidente de Zimbabue.
 Canaan Ngandu (n. 1972), escultor de Zimbabue.

Videojuegos 

 Canaan, una localización de Final Fantasy III.
 Canaan, protagonista de Xenosaga.
 New Canaan, una ciudad de Fallout (serie).

Otros usos 

 Canaán (hijo de Cam), hijo de Cam y nieto de Noé.
 Perro de Canaán, raza de perro de Palestina e Israel.
 Canaan (anime), serie de anime de televisión.
 Canaanismo, movimiento cultural, religioso y político nacido en la década de 1930.